Мехди Беррахма (; ) — марокканский футболист, полузащитник клуба «Катар СК». Выступал за национальную сборную Марокко.

Клубная карьера 
Начинал заниматься футболом в системе команды «Сале» из его родного города. В 2012 году подписал свой первый профессиональный контракт с этим клубом, выступавшем во втором марокканском дивизионе. По итогам сезона «Сале» занял второе место в турнирной таблице и заслужил право в следующем сезоне выступать в элитном дивизионе.

20 июля 2013 года подписал контракт с серебряным призёром чемпионата Марокко — ФАР из Рабата. По данным портала Transfermarkt.de сумма сделки оценивается в 75 тысяч евро. Первый матч за новый клуб сыграл 23 августа 2013 года в рабатском дерби с ФЮС. Беррахма вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут. В 19-м туре в игре с «Олимпиком» из Хурибги открыл свой бомбардирский счёт, принеся своему клубу победу. Все за шесть сезонов, проведённых в ФАР Мехди принял участие в 119 матчах, в которых забил 16 мячей.

В июне 2019 года отказался продлевать контракт с марокканским клубом и перешёл в качестве свободного агента в «Катар СК». 21 августа в матче первого тура с «Аль-Духаилем» дебютировал в чемпионате Катара.

Карьера в сборной 
В составе сборной Марокко принимал участие в чемпионате Африки 2018 года, на котором и дебютировал за сборную на групповом этапе в матче с сборной Мавританией 13 января 2018 года. Марокканцы выиграли 5 матчей, один раз сыграли вничью и стали победителями турнира.

Достижения 
 Сборная Марокко
 Победитель Чемпионата африканских наций: 2018

Статистика выступлений

Клубная статистика

В сборной 

Итого:5 матчей и 0 голов; 5 побед, 0 ничьих, 0 поражений.

Примечания 

Футболисты Марокко
Игроки сборной Марокко по футболу
Игроки ФК ФАР
Игроки ФК «Катар СК»